Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Brachmański – polski polityk, dziennikarz, poseł na Sejm
 Piotr Brachmański – polski żużlowiec
 Zygmunt Brachmański – polski rzeźbiarz i medalier